

Prénom 

Priscilla est un prénom, notamment porté par : 

 Priscilla Betti (1989- ), une chanteuse française ; 
 Priscilla Presley (1945-), épouse d'Elvis Presley de 1967 à 1973.
 Priscilla, sœur de Maximilla, toutes deux prophétesses défenseurs du montanisme ; 
Priscilla, la petite amie de Calimero.

Titres 

 Priscilla, folle du désert est un film australien  de Stephan Elliott, sorti en 1994 ;
 Priscilla, le deuxième album de Priscilla Betti, sorti en 2002 ;
 Priscilla, film américain.

Autres 
 Priscilla, un cultivar de pommier domestique obtenu aux États-Unis ;
 Priscilla, un sloop ostréicole.